Монреаль Ворлд Кап (, ) — шоссейная однодневная велогонка, проходившая по территории Канады с 1998 по 2009 год.

История 

Гонка была создана в 1998 году и сразу вошла в только что созданный календарь Женского мирового шоссейного кубка UCI, в котором просуществовала на протяжении всей своей истории до 2009 года.

В 2010 году гонка была отменена вместе с ещё двумя гонками: Туром Острова Принца Эдуарда и Туром Большого Монреаля. Как сказал их организатор Даниэль Манибал, причиной отменны всех трёх гонок стал затруднённый поиск спонсоров из-за создания двух мужских гонок, включенных в Мировой тур UCI — Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля.

Маршрут гонки представлял собой круг в районе  длиной примерно 9 км и включал подъём на Мон-Руаяль. Всего круг проходился около 10 раз. Общая протяжённость дистанции составляла около 100 км.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Монреаль Ворлд Кап на ProCyclingStats
 Монреаль Ворлд Кап на Cycling Archives
 Монреаль Ворлд Кап на CQranking
 Монреаль Ворлд Кап на Memoire du cyclisme
 Монреаль Ворлд Кап на Cycle Base
 Монреаль Ворлд Кап на First Cycling

Велогонки среди женщин
Международные спортивные соревнования в Монреале